Cañaheja puede referirse a:
 la planta Althaea hirsuta
 la planta Conium maculatum, también llamada cicuta;
 la planta Ferula communis, también llamada férula o cañabeja;
 la planta Ferula tingitana,
 la planta Heracleum sphondylium, también llamada espondilio o pie de oso.
 la planta Thapsia villosa, también llamada pancierva o 'zumillo;